Asaphococcus är ett släkte av insekter. Asaphococcus ingår i familjen ullsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ullsköldlöss
Asaphococcus